Enrique González es el nombre de varias personas:

 Enrique P. González Gonzalito, militar argentino;
 Enrique González Álvarez, político comunista español;
 Enrique González Bethencourt, aparejador español, director fundador Afilarmónica NiFú-NiFá;
 Quique González, cantautor español;
 Enrique González Duro, psiquiatra, y escritor español;
 Jorge Enrique González Castillo, periodista mexicano;
 Enrique González Macho, productor y distribuidor de cine español, desde 2011 presidente de la Academia de Cine Española;
 Enrique González, beisbolista venezolano;
 Enrique González Martínez, poeta y diplomático mexicano;
 Enrique González Rojo, poeta mexicano;
 Enrique González Pedrero, político, escritor mexicano;
 Enrique González de Castejón, jugador de hockey sobre hierba español
También puede referirse:
 al Aeropuerto Jorge Enrique González, en Colombia.